Grammopetalum ledebourii är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer. Grammopetalum ledebourii ingår i släktet Grammopetalum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ledebourii